Tocantins může znamenat: 
 Tocantins (stát) – stát v Brazílii
 Tocantins (řeka) – řeka v Brazílii
 Tocantins (reality show) – reality show